Fomina – nazwisko
 Aleksandra Fomina (ur. 1975) – ukraińska siatkarka
 Alona Fomina (ur. 1989) – ukraińska tenisistka
 Irina Fomina (ur. 1980) – rosyjska biathlonistka
 Tatiana Fomina (ur. 1954) – estońska szachistka